Charles Saunders (1715-1775), amiral britannique qui commanda la flotte amenant le général James Wolfe vers la bataille des plaines d'Abraham.
 Charles Saunders (1904-1997), réalisateur britannique.
 Charles Edward Saunders (1867-1937), agronome canadien.
 Charles R. Saunders (1946-2020), auteur afro-américain vivant au Canada, auteur de romans (dont Imaro), d'essais, de scénarios et de fictions radiophoniques